Веселуха — русская фамилия, и топоним.

Известные носители 
 Веселуха, Ксения Владимировна (род. 1994) — российская футболистка, полузащитница краснодарской команды «Кубаночка» и молодёжной сборной России.
 Веселуха, Марина Михайловна (род. 1987) — белорусский литературовед.

Белоруссия 
 Веселуха — деревня в Поставском районе Витебской области.

Россия 
 Веселуха — река в Омской области.
 Веселуха — деревня в Бежецком районе Тверской области.

См. также 
 Башня Веселуха — угловая шестнадцатигранная башня Смоленской крепостной стены.